712-й артиллерийский полк противотанковых орудий -  входил в состав 1-й артиллерийской бригады ПТО, разгромлен под Киевом в сентябре 1941 года
 712-й артиллерийский полк противотанковых орудий - одно из названий 712-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка формирования 1942 года